Серебряный рубль — монета и денежная единица (рубль) Российской империи, начавшая регулярно чеканиться в марте 1704 года и имевшая хождение с 1704 года по 1897 год. Очень часто серебряный рубль называли «целковый».

История 
Первоначально, вплоть до 1769 года, рубль был представлен в обращении в виде серебряных монет достоинством в один рубль и два рубля, одновременно с набором разменных монет из меди и серебра, имевших постоянный, обозначенный на монете курс взаимного обмена. Начиная с 1769 года, серебряный рубль перестал быть основной денежной единицей, уступив место ассигнационному рублю, реализованному в виде серии бумажных ассигнаций, которые разменивались на медную монету. В период с 1769 года по 1840 год серебряный рубль оставался вспомогательной денежной единицей, реализованной в виде ограниченного набора серебряных монет (от 5 копеек до 1 рубля) и имевший рыночный курс обмена с ассигнационным рублём.

В 1840 году в результате денежной реформы министра финансов Е. Ф. Канкрина ассигнационный рубль был упразднён, и серебряный рубль снова стал основной денежной единицей России. При этом привязанные ранее к ассигнационному рублю медные монеты вновь получили жёсткий курс обмена с серебром, а сам серебряный рубль в виде монеты был дополнен депозитарными, а с 1843 года кредитными билетами. Для обозначения нового, не привязанного к старым ассигнациям, курса медных монет на них с 1839 года по 1848 годы появилась надпись «серебром» под номиналом.

В 1897 году в результате реформы министра финансов Витте серебряный рубль прекратил своё существование как денежная единица Российской империи. 29 августа 1897 года был издан указ об эмиссионных операциях Госбанка, получившего право выпуска банкнот, обеспеченных золотом. С этого времени и вплоть до 1915 года серебряный рубль оставался уже лишь физическим платёжным средством: монетой из серебра, привязанной к новой единице — золотому рублю.

См. также 
 Ассигнационный рубль
 Денежная реформа в России 1895—1897 годов
 Денежная система Российской империи (1885—1896)

Рубль
Монеты Российской империи